

Abréviation 
 Trigonométrie
 Sens trigo

Patronyme 

 Felipe Trigo (1864-1916), écrivain espagnol.
 Paz Campos Trigo (1976-), actrice espagnole.

Toponyme 

 Cañada del Trigo est un village espagnol.
 Ramón Trigo est une ville de l'Uruguay.

Divers 
 (8325) Trigo-Rodriguez est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 
Abréviation
Patronyme hispanique